Det følgende er planlagte begivenheder for fodbold i året 2015 over hele verden.

Begivenheder

Herrelandshold

Ungdom (mænd)

CAF

CONCACAF

CONMEBOL

FIFA

OFC

UEFA

Kvinder

Ungdom (kvinder)

AFC

OFC

UEFA

Nyheder 
 5. februar - CAF's eksekutivkomité besluttede at suspendere  fra de to næste udgaver af Africa Cup of Nations, 2017 og 2019, og at tildele Marokkos Fodboldforbund en bøde på én millon dollar, sammen med en sum på 8,05 Euro som kompensation for alt material skade der gik ud over CAF, aktionærer og partnere som resultat af beslutningen om ikke at være vært for 2015-udgaven.
 27. maj - FIFA korruptionssag 2015: I forbindelse med den 61. FIFA Kongres blev 14 personer anholdt af schweizisk politi.
 29. maj - Sepp Blatter genvælges til endnu en periode som præsident for FIFA, efter at have vundet i første afstemningsrunde over den eneste konkurrent, Prins Ali bin Hussein fra Jordan, hvorefter Prins Ali bin Hussein trak sig som kandidat.
 2. juni - Sepp Blatter meddeler, at han trækker sig fra posten som præsident for FIFA, blot fire dage efter han blev genvalgt.

Landskampsdatoer 
Planlagte landskampsdage ifølge FIFA International Match Calendar:
 23.–31. marts
 8.–16. juni
 juli
 31. august – 8. september
 5.–13. oktober
 9.–17. november

Kontinentale klubmestre

Mænd

Kvinder

Hjemlige mesterskaber

AFC Nationer

Mænd

CAF

Mænd

CONCACAF

Mænd

Kvinder

CONMEBOL

Mænd

OFC

Mænd

UEFA

Mænd

Kvinder

Hjemlige pokalturneringer

AFC

Mænd

CAF

CONCACAF

Mænd

CONMEBOL

Mænd

UEFA

Mænd

Kvinder

Priser

UEFA (Mænd)

Dødsfald

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) – FIFA.com

 
2015